Finalen av Uefa Champions League 2012/2013 är finalen av 2013 års upplaga av Uefa Champions League. Det är den 58:e finalen av Europas främsta fotbollsturnering, och den 21:a sen den döptes om från Europacupen till UEFA Champions League. Den är planerad att spelas den 25 maj 2013 på Wembley, Englands nationalarena.

I finalen möts de två tyska lagen Borussia Dortmund och Bayern München. Det är första gången två tyska lag spelar Champions League-final mot varandra. Detta var första gången då båda finalisterna var från Tyskland. Det vinnande laget kommer att få möta vinnarna av Europa League-finalen i 2013 års upplaga av Uefa Super Cup. De kommer även att bli kvalificerade till semifinal i klubblags-VM.

Matchen 

Regler:
90 minuter
30 minuter förlängning
Straffar
7 uppskrivna avbytare
Maximalt 3 byten

Referenser

Noter 

Uefa Champions League 2012/2013
2013
Fotboll i London
2013 i Storbritannien
FC Bayern München
Borussia Dortmund